Si Sawat (ศรีสวัสดิ์) est un district (Amphoe) de la Province de Kanchanaburi, dans l'ouest de la Thaïlande.
Si-Sawat le nom thaï du korat, une très ancienne race de chats ; ce terme signifie "la couleur de la prospérité". Il s'agit également de la dénomination Loi 1901 du Korat Club de France, organisme qui fédère en France la race Si-Sawat / Korat (Il est notamment reconnu auprès du Loof.)

Homonymie